Türk est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Abdülkadir Türk (1976-), coureur de fond turc ;
 Alex Türk (1950-), homme politique français ;
 Daniel Gottlob Türk (1750–1813), compositeur et organiste allemand ;
 Danilo Türk (1952-), président de la République de Slovénie.